Yttre Tväråträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Yttre Tväråträsket, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (25,2 ha)
Yttre Tväråträsket, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (1,06 km²)

Se även
Tväråträsket

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn